El Baul, ou l'une de ses graphies dont El Baúl, peut désigner :

Toponymes

El Baúl : site maya du département d'Escuintla ;
 Cerro El Baúl : l'un des parcs nationaux du Guatemala.

El Baúl : chef-lieu de la municipalité de Girardot dans l'État de Cojedes ;
 El Baúl : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Girardot dans l'État de Cojedes.

Autres 
 El baúl macabro : un film de Miguel Zacarías (1936)

Homonymie de toponyme